Natalia Szykolenko – białoruska lekkoatletka specjalizująca się w rzucie oszczepem
 Tatiana Szykolenko – rosyjska lekkoatletka specjalizująca się w rzucie oszczepem